Grifo, figura mitológica, com cabeça, bico e asas de águia e corpo de leão
Grifo (ferramenta), ferramenta usada para apertar peças.
Grifo, uma espécie de abutre nativa da Europa.
Grifo, o abutre-fusco.
Traço baixo, caractere ASCII de valor 95
Grifo (automóveis), fabricante do automóvel Dardo.

Pessoas 
 Grifo (726-753), filho de Carlos Martel

Desambiguação

de:Griffin
fr:Griffin
ja:グリフォン (曖昧さ回避)
ru:Гриффин
vo:Griffin